Gil Hérel
Port de Hérel, port de plaisance de la Manche, situé à Granville.